Beatrix magyar királyné: több magyar király felesége is viselte ezt a nevet:

 Estei Beatrix (1210 körül–1239), született estei őrgrófnő, II. András magyar király harmadik felesége
 Luxemburgi Beatrix (1305–1319), született német királyi hercegnő, német-római császári hercegnő, I. Károly (Róbert) magyar király második felesége
 Aragóniai Beatrix (1457–1508), született nápolyi királyi hercegnő, I. (Hunyadi) Mátyás magyar király második felesége, valamint II. (Jagelló) Ulászló magyar király második felesége